17. Akademickie Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – organizowane pod egidą FISU zawody lekkoatletyczne w biegach przełajowych, które odbyły się 11 kwietnia 2010 w Kingston w kanadyjskiej prowincji Ontario.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kanadzie
2010
2010 w Kanadzie